Haverbeek, Haverbeke, Haverbeeke, Haverbecque, Haverbeck, Haeverbeke és un nom de riu que també va esdevenir nom de pobles i de persones

Hidrografia 
 Haverbeek: un rierol a Zellik (Asse) a Bèlgica
 Haverbeeke: El primer afluent del riu Wümme a Nieder- i Oberhaverbeck a la Lüneburger Heide a Baixa Saxònia
 Haverbeek: un afluent del Canjelbeek al nucli De Slek a Echt a la província de Limburg als Països Baixos

Geografia 
 Haverbeek: un nucli de Damme a la Baixa Saxònia
 Haverbeck: un nucli de Hameln
 Haverbeck: un nucli de Schöppingen
 Niederhaverbeck: un nucli de Bispingen
 Oberhaverbeck: un nucli de Bispingen

Persones 
 Bianca Vanhaverbeke: una actriu flamenca
 Jean-Pierre Van Haverbeke: un ciclista francès, tercer al Gran Premi de Fourmies de 1963